Šola je lahko:

 šola je vzgojno-izobraževalna ustanova
 šola lahko pomeni tudi smer na nekem področju ustvarjanja (umetnost, znanost, filozofija): Tizianova šola, pitagorejska šola; zagrebška šola risanega filma.
 šola je tudi zgradba, v kateri poteka pouk